Чухча:
 Чухча (деревня) — деревня в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области
 Чухча (река) — река в Пинежском районе Архангельской области, приток реки Мутная (Поганца)